Olaszország
Bagnara Calabra, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében
Bagnara di Romagna, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében